Сельцо — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Подберезинской волости.

Расположена в 37 км к востоку от райцентра Локня на левом берегу реки Ловать и в 2 км к востоку от волостного центра, села Подберезье.
 
Численность населения деревни составляла 108 жителей в 2000 году, 78 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района